Zorile ist der Name mehrerer Orte

 in Rumänien:
 Zorile (Caraș-Severin), Dorf im Kreis Caraș-Severin
 Zorile (Constanța), Dorf im Kreis Constanța
 Zorile (Giurgiu), Dorf im Kreis Giurgiu

 in der Republik Moldau:
 Zorile (Orhei), Gemeinde im Rajon Orhei